En Pologne, Strugi peut désigner :

dans la voïvodie de Mazovie
 Strugi, hameau du powiat d'Otwock, 
 Strugi, village du powiat de Sochaczew.

dans d'autres voïvodies :
 Strugi, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Strugi, village de la voïvodie de Łódź.